Denumirea Oreahovo se poate referi la următoarele localități din Bulgaria:
 Orașul Rahova (în ) din regiunea Vrața;
 Satul Oreahovo din regiunea Haskovo;

Alte localități cu nume similare:
 Oreahovo, sat din regiunea Smolean;
 Oreahoveț, sat din regiunea Smolean;
 Oreahovița, sat din regiunea Stara Zagora;
 Orehovița, sat din regiunea Plevna.